Die UEFA Women’s Champions League 2022/23 ist die 22. Ausspielung des europäischen Meisterwettbewerbs für Frauenfußballvereine und die vierzehnte unter dieser Bezeichnung.

Das Finale wird am 3. Juni 2023 im Philips Stadion, dem Stadion der PSV Eindhoven, stattfinden.

Mannschaften 
Die Verbandsrangliste der UEFA-Länderkoeffizienten der Frauen zum Ende der Saison 2020/21 ist maßgeblich, um die Anzahl der teilnehmenden Mannschaft für jeden Verband zu bestimmen.

Ablauf

Qualifizierte Mannschaften

Zeitplan 
Dies ist der vorgesehene Zeitplan für die UEFA Women´s Champions League Saison 2022/23.

Qualifikation

Erste Runde

Champions-Weg 

| style="text-align:center;"|Spiele um Platz 3

|}
|-
| style="text-align:center;"|Finalspiele

|}
|}

Platzierungsweg 

| style="text-align:center;"|Spiele um Platz 3

|}
|-
| style="text-align:center;"|Finalspiele

|}
|}

Zweite Runde 
In zwölf K.-o.-Spielen mit Hin- und Rückspiel (sieben im Champions-Weg, fünf im Platzierungsweg) wurde ermittelt, wer sich für die Gruppenphase qualifiziert. Die Hinspiele fanden am 20./21. September, die Rückspiele am 28./29. September statt.

Champions-Weg 

|}

Platzierungsweg 

|}

Gruppenphase 
Hier treffen der Titelverteidiger Olympique Lyon und die Meister aus Deutschland, England und Spanien auf die 12 siegreichen Teams der Qualifikation. Gespielt wird eine volle Gruppenphase (6 Spiele pro Mannschaft), aus der zwei Teams pro Gruppe ins Viertelfinale kommen. Die vier automatischen Starter sind für die Auslosung in Topf 1 gesetzt, Topf 2 bis 4 werden nach dem UEFA-Fünfjahres-Koeffizienten eingeteilt. Die Auslosung erfolgte am 3. Oktober. Die Gruppenspiele werden in der Zeit vom 19. Oktober bis zum 22. Dezember 2022 ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

K.-o.-Phase

Viertelfinale 
Im Viertelfinale waren die Gruppensieger gesetzt und wurden gegen die Gruppenzweiten gelost, welche im ersten Spiel Heimrecht besitzen. Vereine aus dem gleichen Land konnten zugelost werden, Vereine aus der gleichen Gruppe nicht. Die Auslosung der Viertel- und Halbfinalpartien erfolgte am 10. Februar 2023. 

Die Hinspiele finden am 21. und 22. März 2023 statt, die Rückspiele am 29. und 30. März.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele finden am 22. und 23. April 2023 statt, die Rückspiele am 29. und 30. April. 

|}

Finale

Weblinks 
 de.uefa.com: Offizielle Website der UEFA Women’s Champions League

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23